

Sigle 
 Off the Wall  – album di Michael Jackson del 1979
 Old Time Wrestling  – federazione di wrestling

Codici 
 otw – codice ISO 639-3 della lingua ottawa

Altro 
 OTW – vecchia targa automobilistica del circondario di Neunkirchen (Germania)